Роберт Кит Орри младший (, род. 25 августа 1970 года) — американский профессиональный баскетболист, в настоящее время работающий спортивным комментатором. Орри отыграл 16 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, где выиграл 7 чемпионских титулов. Он является одним из четырёх баскетболистов в истории НБА (Джон Сэлли, Леброн Джеймс, Дэнни Грин), которым удавалось выиграть чемпионский титул с тремя разными командам: два с «Хьюстон Рокетс», три с «Лос-Анджелес Лейкерс» и два с «Сан-Антонио Спёрс». В настоящее время работает комментатором на канале ESPN.

Карьера в НБА

Хьюстон Рокетс 
Орри был выбран на драфте НБА 1992 года под общим 11 номером клубом «Хьюстон Рокетс». В первых четырёх сезонах с командой Орри завоевал два чемпионских титула в 1994 и 1995 годах. В финалах Орри установил два рекорда НБА: 7 перехватов за игру, а также он реализовал 5 точных трёхочковых бросков в одной четверти.

В феврале 1994 года руководство клуба планировало обменять его и Мэтта Балларда в «Детройт Пистонс» на Шона Эллиота, однако из-за травмы Эллиота сделка не состоялась. Орри стал одним из лидеров «Рокетс», а его удачные броски на последних секундах матчей дали ему прозвище «Роб важный бросок».

Финикс Санз 
19 августа 1996 года Орри вместе с Сэмом Касселом, Чаком Брауном и Марком Брайантом был обменян в «Финикс Санз» на бывшего МВП Чарльза Баркли. В Санз Орри запомнился своей ссорой с тренером команды Дэнни Эйнджем, в которого Роберт кинул полотенцем во время игры.

Лос-Анджелес Лейкерс 
Инцидент с Эйнджем привёл к тому, что Орри был отстранен от игр и обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» 10 января 1997 года на Седрика Себальоса. Из-за того, что номер 25, который носил Орри, в «Лейкерс» был закреплён за Гейлом Гудричем, Орри стал выступать под номером 5. В составе «Лейкерс» Орри завоевал три чемпионских титула подряд в 2000, 2001 и 2002 годах.

Сан-Антонио Спёрс 
По окончании сезона 2002/03 Орри стал свободным агентом. Так как его семья проживала в Хьюстоне, Орри решил подписать контракт с «Сан-Антонио Спёрс». В сезоне 2004/05 «Спёрс» дошли до финала НБА, где обыграли «Детройт Пистонс». Удачные броски Орри на последних секундах игр позволили «Спёрс» выиграть серию со счётом 4-3. В сезоне 2006/07 Орри вместе со «Спёрс» завоевал свой 7 чемпионский титул.

В конце своей карьеры Орри часто критиковался за свои грязные фолы против Стива Нэша в 2007 году, и против Дэвида Уэста в 2008, из-за чего некоторые болельщики начали называть его «Роб — грязный бросок».

По окончании сезона 2007/08 Орри стал свободным агентом, однако так и не подписал контракт ни с одной командой, таким образом закончив свою профессиональную карьеру.

Статистика

Ссылки 
 Статистика выступлений в НБА
 Орри: меня поймут лишь те, кто терял своих детей

Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)